

Personaggi
Giandomenico Fracchia – personaggio televisivo e cinematografico creato da Paolo Villaggio

Persone
Bruno Fracchia (1926-2017) – politico italiano
Luigi Amilcare Fracchia (1872-1922) – agronomo italiano
Marcelo Fracchia (1968) – calciatore uruguaiano
Williams Guillermo Martínez Fracchia (1982) – calciatore uruguaiano
Umberto Fracchia (1889-1930) – scrittore italiano

Località
Fracchia, località del comune di Spino d'Adda